Архипела́г () — группа островов, расположенных близко друг к другу. Как правило, острова в архипелаге имеют одно и то же происхождение (материковое, вулканическое, коралловое) и сходное геологическое строение.

Этимология 
Слово «архипелаг» ( — «главное море») возникло от  — главный и  — море. Первоначально Архипелагом () венецианцы называли в XIII веке Эгейское море и Греческий архипелаг, то есть острова Эгейского моря.

Крупнейшие архипелаги 

 Азорские острова
 Аландские острова
 Александра архипелаг
 Амирантские острова
 Антильские острова
 Архипелаг Норденшельда
 Архипелаговое море
 Бисмарка архипелаг
 Британские острова
 Гавайские острова
 Гебридские острова
 Греческий архипелаг
 Зелёного мыса острова
 Земля Франца-Иосифа
 Зондские острова
 Канадский арктический архипелаг
 Канарские острова
 Каролинские острова
 Кергелен
 Корейский архипелаг
 Курильские острова
 Малайский архипелаг
 Моонзундский архипелаг
 Новая Зеландия
 Новая Земля
 Новосибирские острова
 Нормандские острова
 Огненная земля
 Оркнейские острова
 Парри архипелаг
 Северная Земля
 Соловецкие острова
 Соломоновы острова
 Фарерские острова
 Фолклендские острова
 Чилийский архипелаг
 Шантарские острова
 Шпицберген
 Южные Шетландские острова
 Японские острова.

См. также 
 Архипелагские экспедиции русского флота
 Эгейское море в русских источниках до XX века называлось Архипелагом

Примечания

Ссылки